Patachich ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Patachich (1716–1784), kroatischer römisch-katholischer Bischof
 Iván Patachich (1922–1993), ungarischer Komponist